

Geografia 
 Loris – città della Carolina del Sud, Stati Uniti d'America

Persone 
 Loris – variante di Lorenzo, prenome maschile
 Loris – pseudonimo dello scrittore, poeta, drammaturgo e librettista austriaco Hugo von Hofmannsthal
 Loris – nome della vittima del delitto di Santa Croce Camerina
 Diana Lorys – attrice spagnola
 Hugo Lloris – calciatore francese
 Lorenzo Loris – attore teatrale, drammaturgo e regista teatrale italiano
 Michail Tarielovič Loris-Melikov – politico e generale russo naturalizzato armeno

Zoologia 
 Loris – genere di primati della famiglia dei Lorisidi